Bartolomeu Velho (?-1568), un cartographe et cosmographe portugais ;
 Domingos Jorge Velho (~1641-~1703), un militaire portugais qui fut chargé de la campagne contre le quilombo des Palmares ;
 Francisco Dias Velho (~1622-1687), un bandeirante brésilien :
 Frances Victória Velho Rodrigues (1952-), une diplomate et ambassadrice du Mozambique ;
 Gonçalo Velho Cabral (?-1467), un explorateur portugais ;
 Maria Velho da Costa (1938-2020), une écrivaine portugaise ;
 Tomé Velho (155-1632), un architecte et sculpteur portugais.